Integral hace referencia a varios artículos:

Matemáticas
 Signo (∫) con el que se indica la integración
Signo de integración
Integración indefinida
Integral impropia
Integral múltiple
Integral de superficie
Anexo:Integrales

Astronomía
 INTEGRAL, observatorio orbital de rayos gamma.

Ecología
 Integral (revista), publicación española de ecología.

Alimentación
 Alimento integral, alimento de origen vegetal que no ha sido procesado ni refinado.
 Grano integral, grano de cereal que no ha sido refinado y que contiene el germen, el endospermo y el salvado.
 Pan integral, tipo de pan elaborado con harina no refinada.